Pitrėnas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Der Familienname ist slawischer (polnisch Piter, SSNO IV 282) oder germanischer Herkunft  (deutsch Pitter(s), Pieters (M. Gottschald 1954, p. 462)).

Weibliche Formen 
Pitrėnaitė (ledig)
Pitrėnienė (verheiratet)

Namensträger 

 Modestas Pitrėnas (* 1974), Dirigent

Siehe auch 
 Petras (Vorname)

Einzelnachweise 

Familienname
Litauischer Personenname